Tridentella är ett släkte av kräftdjur. Tridentella ingår i familjen Tridentellidae. 

Tridentella är enda släktet i familjen Tridentellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Tridentella